Kneucker ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred W. Kneucker (1904–1960), österreichischer Arzt und Schriftsteller
 Johann Andreas Kneucker (1862–1946), deutscher Botaniker
 Raoul Kneucker (* 1938), österreichischer Rechtswissenschaftler